«Ниага́ра» (), или «Ниага́рский водопа́д» () — картина, написанная американским художником Фредериком Эдвином Чёрчем (, 1826—1900) в 1857 году. Принадлежала галерее Коркорана в Вашингтоне, после расформирования которой в 2014 году перешла в собрание Национальной галереи искусства. Размер картины — .

Описание 
На картине изображён вид с канадской (то есть западной) стороны на Ниагарский водопад — точнее, на его часть, называемую «Подковой» (). Изображение водопада занимает бо́льшую часть картины. На картине нет практически ничего созданного человеческими руками — только красота и могущество природы, дополненные мастерски созданным впечатлением находящейся в постоянном движении воды. В брызгах водопада видна радуга.

История 
Фредерик Эдвин Чёрч начал делать подготовительные наброски Ниагарского водопада в 1856 году. В марте 1856 года он написал картину «Ниагара с острова Гоут, зима» (; остров  — дословно «козий остров»). В 1856 году Чёрч ещё дважды — в июле и в конце августа — ездил к Ниагарскому водопаду, рассматривая его с разных сторон и выбирая подходящую точку. Он сделал множество карандашных зарисовок, а также этюдов маслом. После возвращения в свою студию, основываясь на своих зарисовках и этюдах, Чёрч решил написать вид на Ниагарский водопад с канадской стороны. Написание картины заняло у него меньше двух месяцев, и она получила название «Ниагарский водопад» ().

Показ картины «Ниагарский водопад» начался в Нью-Йорке в апреле 1857 года (по другим данным, 1 мая 1857 года). Это было организовано как выставка одной картины в коммерческой галерее , находившейся на Бродвее. Первые два дня доступ к картине был бесплатным, и картина с самого начала вызвала огромный интерес публики — выставку посетили тысячи человек.

После этого, в июне 1857 года картина выставлялась в Лондоне, затем — в Глазго, Манчестере и Ливерпуле, а в сентябре 1858 года возвратилась в Нью-Йорк. Она была куплена галереей  за весьма значительную по тем временам сумму в  ( за саму картину и  за авторские права). Это сразу же сделало Чёрча одним из самых обеспеченных художников США, а купившая «Ниагарский водопад» галерея впоследствии многократно окупила свои затраты продажей репродукций картины.

На следующий год картина выставлялась в Балтиморе, Вашингтоне, Ричмонде и Новом Орлеане. В 1867 году она была послана на Всемирную выставку в Париже. К тому времени уже использовалось более короткое название картины — «Ниагара».

В 1876 году картина «Ниагара» была куплена у нью-йоркской галереи  из Буффало за . Так как город Буффало расположен недалеко от Ниагарского водопада, многие туристы имели возможность ознакомиться с картиной Чёрча перед посещением самого водопада.

После расформирования галереи Коркорана в 2014 году картина перешла в собрание Национальной галереи искусства.

Другие картины 
Кроме «Ниагары», Чёрч написал несколько других картин с изображениями Ниагарского водопада. Наиболее известная из них — «Ниагарский водопад с американской стороны» (), написанная в 1867 году и находящаяся в коллекции Национальной галереи Шотландии.

См. также 
 Чёрч, Фредерик Эдвин

Примечания 

Картины Фредерика Эдвина Чёрча
Картины из собраний Национальной галереи искусства
Пейзажи XIX века
Ниагарский водопад в культуре и искусстве